Вздутоплóдник () — род многолетних трав семейства Зонтичные ().

Ботаническое описание 
Низкие, голые или опушенные травянистые поликарпические растения. Каудекс разветвленный. Стеблей несколько, ветвистые или нет, плотные или полые, голые или только под зонтиками опушенные. Листья с плотными черешками. Пластинка дважды перисто-рассечённая. Зонтики сложные, одиночные, верхушечные. Зубцы чашечки короткие, треугольные. Лепестки белые, голые или опушенные. Плоды яйцевидные, голые или опушенные, сжатые со спинки.

Название 
Латинское название Phlojodicarpus произошло от греческих слов «phloidao» — «вздуваю» и «carpos» — «плод».

Виды 
Согласно разным классификация в род включены от трех до четырех видов, в том числе

 Phlojodicarpus popovii Sipliv. — Вздутоплодник Попова
 Phlojodicarpus sibiricus (Fisch.) Koso-Pol. — Вздутоплодник сибирский
 Phlojodicarpus villosus (Turcz. ex Fisch. & C.A. Mey.) Turcz. ex Ledeb — Вздутоплодник мохнатый
 Phlojodicarpus turczaninovii Sipliv. — Вздутоплодник Турчанинова (иногда относимый к роду Феруловидка (Ferulopsis) как Ferulopsis hystrix (Bunge) Pimenov — Феруловидка щетинистая)

Химический состав 
В растениях рода Phlojodicarpus обнаружены кумарины, флавоноиды, эфирные масла.

Применение 
Лекарственные средства из видов Phlojodicarpus оказывают положительное действие при недостаточности мозгового кровообращения, а также обладают противоопухолевым и антибактериальным действием.

Примечания

Ссылки 
 Вздутоплодник на Плантариуме
 Вздутоплодник в Депозитарии живых систем
 Вздутоплодник на Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
 Вздутоплодник на Plants of the World (KEW Science)

Зонтичные